Kalvgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvgrundet, en del av Tolvmangrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Kalvgrundet, Nagu, Åboland,

Se även
Kalvgrund
Kalvgrunden
Kogrundet

Robotskapade Finlandförgreningar